Enceladus (mythologie), de Gigant uit de Griekse mythologie
Enceladus (maan), een maan van Saturnus
Enceladus (geslacht), een geslacht van loopkevers